La Copa Intercontinental de fútbol de salón ("Coppa Intercontinentale di calcio a 5") è una competizione internazionale che mette di fronte le squadre vincitrici del Panamericano de Fútbol de Salón e della Coppa dei Campioni UEFS. La prima edizione si è svolta nel 2005.

Edizioni

Competizioni internazionali per club di calcio a 5